Ла Пиједра Ерада има више значења:

 Ла Пиједра Ерада (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пиједра Ерада (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику